Кабаљеријас има више значења:

 Кабаљеријас (Атотонилко ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Кабаљеријас (Сан Хуан де лос Лагос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Кабаљеријас (Морелос), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Кабаљеријас (Халпа), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Кабаљеријас (Монте Ескобедо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Кабаљеријас, Кабаљерија Виља Идалго (Виља Идалго), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику